Molekulska formula -{C10H11ClO3}- se može odnositi na:

 Klofibrinska kiselina
 Mekoprop